Николай Адольфович Эриксон ( — , ) — российский морской офицер, в 1917—1918 годах командир крейсера «Аврора».

Биография 
Родом из семьи шведского происхождения. Обучался в Морском кадетском корпусе. С 1908 года — младший унтер-офицер. В 1910 году получил звание мичмана и зачислен на эскадренный миноносец «Молодецкий». В годы Первой мировой войны служил на канонерской лодке «Сивуч», откуда в 1915 году переведён на крейсер «Аврора». За участие в боевых действиях на Балтике награждён четырьмя боевыми орденами — Св. Станислава 3 и 2 степени, Св. Анны, Св. Владимира 4 степени.

В 1917 году имел звание лейтенанта. После бегства с корабля выборного командира, старшего лейтенанта Н. К. Никонова, 17 сентября 1917 года избран командой на должность командира крейсера «Аврора» и в этом качестве участвовал в событиях Октябрьского переворота.

В сентябре 1917 года сочетался браком с дочерью адмирала Ф. К. Авелана, которой приходился двоюродным братом (её мать Одалинда была старшей сестрой отца, Адольфа Адольфовича Эриксона) и которая была на 14 лет старше Николая. Согласно воспоминаниям родственников, брак был фиктивным, его целью было поддержать родственников.

Ушёл с должности командира крейсера в июле 1918 года, так как в июне крейсер был поставлен на консервацию. В ноябре 1919 г. был арестован по обвинению в принадлежности к подпольной организации в штабе Балтийского флота в Петрограде, краткое время находился в заключении, но был выпущен.

В начале 1920-х годов переезжает в Москву уже с новой женой Эммой Яковлевной (английского происхождения).

В 1922 году (согласно другим источникам — в 1925 году) эмигрировал в Швецию. В дальнейшем из Швеции переехал в Великобританию, а оттуда в Канаду. В эмиграции у него родился сын..

Примечания

Ссылки 
 http://www.russianweek.ca/only-in-canada/revolution-started-by-canadian/
 Корни семьи Уборских. Сборник генеалогических очерков. Эриксон Н. А. Одно из забытых имен. / Составитель А. В. Уборский. — 2014.
 Уборский А. Капитан крейсера «Аврора». // «Память рода» (Ярославль), № 5—6 (31—32), 2015 г.

Деятели Октябрьской революции
Выпускники Морского кадетского корпуса
Офицеры Русского императорского флота
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны